The Equalizer steht für:

 The Equalizer, Originaltitel von Der Equalizer, US-amerikanische Fernsehserie (1985–1989)
 The Equalizer (Film), US-amerikanischer Spielfilm (2014)
 The Equalizer 2, US-amerikanischer Spielfilm (2018)
 The Equalizer (Fernsehserie, 2021), US-amerikanische Neuauflage der Serie aus den 1980er Jahren (seit 2021)

Siehe auch:
 Equalizer